Ledoví muži mohou být
 Pankrác, Servác, Bonifác – období mezi 12. a 14. květnem, k němuž pranostiky vztahují poslední jarní mrazy (krajově též zvané kamenní muži nebo zmrzlí)
 Ledoví muži (film) – český film z roku 1960